Jonkman ist der Familienname folgender Personen:

 Bartel J. Jonkman (1884–1955), US-amerikanischer Politiker
 Geert-Jan Jonkman (* 1984), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Harmen Jonkman (* 1975), niederländischer Schachmeister
 Jan Anne Jonkman (1891–1976), niederländischer Politiker
 Janneke Jonkman (* 1978), niederländische Autorin